Эвкалипт железнодревесный () — вечнозелёное дерево, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал охватывает юго-восточную и восточную часть Австралии — штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Поднимается в горы на высоту от 200 до 600 м над уровнем моря. Растёт на бедных глинистых, песчаных и каменистых почвах.

Засухо- и жароустойчив. На побережье Кавказа одно-двухлетние растения отмерзают до корня в зимы с кратковременными понижениями температуры до -7 °C. Взрослые деревья более зимостойки, при понижении температуры до -10… -9 °C у них повреждается одно-двухлетний прирост, а у некоторых отмерзает вся крона и ствол на разную высоту. Кратковременные морозы в 12—11 °C повреждают растения до корня.

Ботаническое описание 
Дерево высотой от 18—24 до 45 м.

Кора твёрдая, толстая, глубоко бороздчатая, тёмная и насыщенная выделением кино.

Молодые листья супротивные, в количестве нескольких пар, короткочерешковые, от линейных до широко продолговатых, длиной 4—8 см, шириной 0,5—1,5 см, светло-сизые. Промежуточные листья очерёдные, черешковые, ланцетные, длиной до 11 см, шириной 3 см, светло-сизые. Взрослые — очерёдные, черешковые, ланцетные, длиной 6—11 см, шириной 1—2 см, бледно-сизые.

Зонтики пазушные, 3—7-цветковые, сидящие на пониклой, почти цилиндрической ножке длиной 1—2 см; бутоны на ножках, поникающие, яйцевидные, заострённые, длиной 12—15 мм, диаметром 7—10 мм; крышечка коническая, короче трубки цветоложа; нити тычинок кремово-белые или розовые; пыльники сросшиеся, обычно косо соединены с нитями, клиновидно-усечённые, открываются верхушечными щелями.

Плоды на ножках, яйцевидные, шаровидные или кубарчатые, длиной 8—10 мм, диаметром 8—9 мм в диаметре; диск тонкий и плоский или скошенный внутрь; створки глубоко вдавлены.

На родине цветёт в мае — феврале; на Черноморском побережье Кавказа — в октябре — апреле, отдельные деревья в мае — июне.

Значение и применение 
Древесина красная, плотная, прочная и очень тяжёлая. Используется на шпалы, столбы и другие строительные изделия.

В листьях содержится эфирное эвкалиптовое масло, состоящее из цинеола (60%), пинена и сесквитерпенов.

Классификация

Представители 
В рамках вида выделяют несколько подвидов и разновидностей:
Подвиды
 
 
Разновидности

Таксономия 
Вид Эвкалипт железнодревесный входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

железнодревесный
Флора Австралии
Эндемики Австралии
Адвентивная флора Евразии